Un ennemi public est un hors-la-loi dangereux pour le public.

En France, l'expression d'« ennemi public numéro un » a été utilisée pour la première fois pour désigner Pierre Loutrel, l'un des meneurs du Gang des tractions, mais a surtout été popularisée dans les années 1970 pour désigner le gangster Jacques Mesrine. Aux États-Unis, l'expression a été utilisée par les médias et les autorités dans les années 1920 et 1930 pour désigner des gangsters tels que Al Capone et John Dillinger.

Films 
 L'Ennemi public (), film américain de William A. Wellman (1931) ;
 L'Ennemi public  (), film américain de W. S. Van Dyke (1934) ;
 L'Ennemi public , film franco-italien d'Henri Verneuil (1953) ;
 L'Ennemi public, film américain de Don Siegel (1957) ;
 Ennemi public, film américain de Bryan Singer (1993) ;
 Ennemis publics, film français de Karim Abbou et Kader Ayd (2005) ;
 L'Ennemi public , film franco-canado-italien de Jean-François Richet (2008) ;
 Ennemis publics ou , film américain de Michael Mann (2009).

Télévision 
 Ennemi public , série télévisée belge de Matthieu Frances (2016)

Littérature 
 Ennemis publics, essai littéraire de Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy (2008)

Musique 
 Lettre à la petite amie de l'ennemi public 1, chanson de Jacques Higelin (1978) ;
 L'Ennemi public, album de Jean-Patrick Capdevielle (1982) ;
 Public Enemy No. 1, chanson de Megadeth (2011).

Voir aussi
 
 Ennemi du peuple
 Ennemi d'État